Feistritz im Rosental
Sankt Margareten im Rosental
Sankt Jakob im Rosental
Desambiguação